Ехидо Либерасион има више значења:

 Ехидо Либерасион (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ехидо Либерасион (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику